Die Irish League 1990/91 war die 90. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Titelverteidiger Portadown FC wurde zum zweiten Mal Meister.

Modus 
Die Liga wurde auf 16 Vereine erhöht. Zu den vierzehn Mannschaften aus der Vorsaison kamen die Neulinge Ballyclare Comrades und Omagh Town hinzu. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1990/91
Fußballsaison 1990/91